Makarowka steht für:

 Makarowka (Fatesch), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch
 Makarowka (Kurtschatow), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Kurtschatow 

Siehe auch:
 Makariwka